SPI son las siglas de:
 Síndrome de las piernas inquietas es una enfermedad.    
 Serial Peripheral Interface, un bus estándar de comunicaciones.
 Software Products International, una compañía de software creadora del paquete ofimático Open Access.
 Swiss Performance Index, índice bursátil suizo.
 Simulations Publications, Inc. una editora de juegos de mesa de estrategia y rol.
 Sistema de Personal Integrado, herramienta para el manejo de las nóminas y la administración de personal de INFOCENT.
 Stateful packet inspection. También conocido como "dynamic packet filtering". Ayuda a prevenir  cyberattacks por medio de llevar un tracking del estado de paquetes por sesión. 
Índice de Progreso Social (SPI por sus siglas en inglés) indicador que mide la extensión en la que los países satisfacen las necesidades sociales y medioambientales de sus ciudadanos. El desempeño relativo de los países se mide con 54 indicadores reunidos en tres dimensiones principales: necesidades humanas básicas, bienestar fundamental, y oportunidades de progreso.

También es:
 SPI: código IATA del aeropuerto civil Abraham Lincoln Capital Airport de Springfield (Illinois, Estados Unidos).
 SPI: Servicio de Protección Institucional de Panamá (Guardia Presidencial o de Palacio de la República de Panamá).